Christian Holstad – artista statunitense
 Egon Holstad – giornalista norvegese
 Frode Holstad Hansen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, portiere
 Henning Holstad – politico norvegese
 Johannes Holstad Dahlby – calciatore norvegese
 Nora Holstad Berge – ex calciatrice norvegese, difensore